Дампель (от Dampel, Dumpel) — фамилия.

Известные носители:

 Дампель, Евгений Христофорович (1881—1936) — педагог, культурный и общественный деятель.
 Дампель, Николай Христофорович (1885—1949) — геолог, палеонтолог и музейный работник.
 Дампель, Христофор Христофорович — начальник Воронежской телеграфной станции, помощником начальника Харьковского почтово-телеграфного округа.